{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (60801) - || 2000 HA15 ||27 april 2000 || LINEAR
|-
| (60802) - || 2000 HK15 ||27 april 2000 || LINEAR
|-
| (60803) - || 2000 HF18 ||24 april 2000 || Spacewatch
|-
| (60804) - || 2000 HD23 ||30 april 2000 || LINEAR
|-
| (60805) - || 2000 HS23 ||26 april 2000 || K. Korlević
|-
| (60806) - || 2000 HT25 ||24 april 2000 || LONEOS
|-
| (60807) - || 2000 HN26 ||24 april 2000 || LONEOS
|-
| (60808) - || 2000 HQ26 ||24 april 2000 || LONEOS
|-
| (60809) - || 2000 HG28 ||28 april 2000 || LINEAR
|-
| (60810) - || 2000 HT28 ||29 april 2000 || LINEAR
|-
| (60811) - || 2000 HE30 ||28 april 2000 || LINEAR
|-
| (60812) - || 2000 HL30 ||28 april 2000 || LINEAR
|-
| (60813) - || 2000 HG31 ||29 april 2000 || LINEAR
|-
| (60814) - || 2000 HG32 ||29 april 2000 || LINEAR
|-
| (60815) - || 2000 HY32 ||29 april 2000 || LINEAR
|-
| (60816) - || 2000 HO34 ||25 april 2000 || LONEOS
|-
| (60817) - || 2000 HR37 ||29 april 2000 || LINEAR
|-
| (60818) - || 2000 HM38 ||28 april 2000 || Spacewatch
|-
| (60819) - || 2000 HY38 ||28 april 2000 || Spacewatch
|-
| (60820) - || 2000 HZ39 ||30 april 2000 || Spacewatch
|-
| (60821) - || 2000 HD40 ||30 april 2000 || Spacewatch
|-
| (60822) - || 2000 HX42 ||29 april 2000 || LINEAR
|-
| (60823) - || 2000 HB43 ||29 april 2000 || LINEAR
|-
| (60824) - || 2000 HG43 ||29 april 2000 || LINEAR
|-
| (60825) - || 2000 HW45 ||26 april 2000 || LONEOS
|-
| (60826) - || 2000 HO46 ||29 april 2000 || LINEAR
|-
| (60827) - || 2000 HW46 ||29 april 2000 || LINEAR
|-
| (60828) - || 2000 HX46 ||29 april 2000 || LINEAR
|-
| (60829) - || 2000 HY46 ||29 april 2000 || LINEAR
|-
| (60830) - || 2000 HZ47 ||29 april 2000 || LINEAR
|-
| (60831) - || 2000 HL48 ||29 april 2000 || LINEAR
|-
| (60832) - || 2000 HU48 ||29 april 2000 || LINEAR
|-
| (60833) - || 2000 HB49 ||29 april 2000 || LINEAR
|-
| (60834) - || 2000 HL49 ||29 april 2000 || LINEAR
|-
| (60835) - || 2000 HU49 ||29 april 2000 || LINEAR
|-
| (60836) - || 2000 HZ49 ||29 april 2000 || LINEAR
|-
| (60837) - || 2000 HU53 ||29 april 2000 || LINEAR
|-
| (60838) - || 2000 HD55 ||29 april 2000 || LINEAR
|-
| (60839) - || 2000 HB56 ||24 april 2000 || LONEOS
|-
| (60840) - || 2000 HD57 ||24 april 2000 || LONEOS
|-
| (60841) - || 2000 HN57 ||24 april 2000 || LONEOS
|-
| (60842) - || 2000 HP61 ||25 april 2000 || LONEOS
|-
| (60843) - || 2000 HS61 ||25 april 2000 || LONEOS
|-
| (60844) - || 2000 HF62 ||25 april 2000 || Spacewatch
|-
| (60845) - || 2000 HP62 ||25 april 2000 || Spacewatch
|-
| (60846) - || 2000 HB63 ||26 april 2000 || LONEOS
|-
| (60847) - || 2000 HC64 ||26 april 2000 || LONEOS
|-
| (60848) - || 2000 HQ64 ||26 april 2000 || LONEOS
|-
| (60849) - || 2000 HV64 ||26 april 2000 || LONEOS
|-
| (60850) - || 2000 HE65 ||26 april 2000 || LONEOS
|-
| (60851) - || 2000 HN65 ||26 april 2000 || LONEOS
|-
| (60852) - || 2000 HU65 ||26 april 2000 || LONEOS
|-
| (60853) - || 2000 HZ65 ||26 april 2000 || LONEOS
|-
| (60854) - || 2000 HE66 ||26 april 2000 || LONEOS
|-
| (60855) - || 2000 HU66 ||26 april 2000 || Spacewatch
|-
| (60856) - || 2000 HA68 ||27 april 2000 || LINEAR
|-
| (60857) - || 2000 HD68 ||27 april 2000 || LONEOS
|-
| (60858) - || 2000 HE68 ||27 april 2000 || LONEOS
|-
| (60859) - || 2000 HF68 ||27 april 2000 || LINEAR
|-
| (60860) - || 2000 HR72 ||26 april 2000 || LONEOS
|-
| (60861) - || 2000 HJ73 ||27 april 2000 || LONEOS
|-
| (60862) - || 2000 HJ74 ||30 april 2000 || Spacewatch
|-
| (60863) - || 2000 HK75 ||27 april 2000 || LINEAR
|-
| (60864) - || 2000 HM75 ||27 april 2000 || LINEAR
|-
| (60865) - || 2000 HG76 ||27 april 2000 || LINEAR
|-
| (60866) - || 2000 HM79 ||28 april 2000 || LINEAR
|-
| (60867) - || 2000 HD81 ||28 april 2000 || LINEAR
|-
| (60868) - || 2000 HG81 ||28 april 2000 || LONEOS
|-
| (60869) - || 2000 HZ82 ||29 april 2000 || LINEAR
|-
| (60870) - || 2000 HC83 ||29 april 2000 || LINEAR
|-
| (60871) - || 2000 HE83 ||29 april 2000 || LINEAR
|-
| (60872) - || 2000 HE86 ||30 april 2000 || LONEOS
|-
| (60873) - || 2000 HL86 ||30 april 2000 || LONEOS
|-
| (60874) - || 2000 HT86 ||30 april 2000 || LONEOS
|-
| (60875) - || 2000 HV86 ||30 april 2000 || LONEOS
|-
| (60876) - || 2000 HD88 ||27 april 2000 || LINEAR
|-
| (60877) - || 2000 HD89 ||29 april 2000 || LINEAR
|-
| (60878) - || 2000 HW89 ||29 april 2000 || LINEAR
|-
| (60879) - || 2000 HE90 ||29 april 2000 || LINEAR
|-
| (60880) - || 2000 HG90 ||29 april 2000 || LINEAR
|-
| (60881) - || 2000 HE94 ||29 april 2000 || LINEAR
|-
| (60882) - || 2000 HM95 ||28 april 2000 || LINEAR
|-
| (60883) - || 2000 HK101 ||26 april 2000 || LONEOS
|-
| (60884) - || 2000 JH6 ||3 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60885) - || 2000 JX6 ||4 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60886) - || 2000 JB10 ||6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60887) - || 2000 JS12 ||6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60888) - || 2000 JA14 ||9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60889) - || 2000 JC15 ||6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60890) - || 2000 JK17 ||5 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60891) - || 2000 JL18 ||3 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60892) - || 2000 JH19 ||4 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60893) - || 2000 JH21 ||6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60894) - || 2000 JP21 ||6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60895) - || 2000 JM22 ||6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60896) - || 2000 JB23 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60897) - || 2000 JP24 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60898) - || 2000 JQ25 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60899) - || 2000 JN26 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60900) - || 2000 JR26 ||7 mei 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten